Dragon Ball oder Dragonball steht für:

 Dragon Ball, ein Manga von Akira Toriyama
 Dragon Ball (Anime), eine auf dem ersten Teil des Mangas basierende Fernsehserie
 Dragon Ball Z, eine auf dem zweiten Teil des Mangas basierende Fernsehserie
 Dragon Ball GT, ein Serienableger
 Dragon Ball Kai, eine überarbeitete Fassung der Folgen aus Dragon Ball Z
 Dragonball Evolution, eine Realfilm-Umsetzung des Mangas
 Dragon Ball Super, die Nachfolgeserie zu Dragon Ball Z
 Dragonball (Prozessorfamilie), eine Prozessorenfamilie von Motorola bzw. Freescale